Микуляк — украинская фамилия. Известные носители:
 Микуляк, Александр Васильевич (род. 1976) — украинский футболист и тренер.
 Микуляк, Владислав Степанович (род. 1984) — украинский футболист, полузащитник.